Osoby o nazwisku Pronin:
 Iwan Pronin – rosyjski piłkarz ręczny
 Nikołaj Pronin – radziecki polityk
 Nikołaj Pronin – rosyjski hokeista
 Wasilij Pronin – radziecki polityk
 Władimir Pronin – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa